

Населені пункти та їхні частини
 Законце — село в гміні Божехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Законце — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Законце — частина села Старе Боїська в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Законце — частина села Кшечув у гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Законце — частина села Цьвікув у гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Законце — частина села Бжозувка в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Законце — частина села Жолиня в гміні Жолиня Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Законце — частина села Бушковички (Бушковічкі) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Законце — частина села Вороблик Шляхетський (Врублик-Шляхецький) в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Законце — частина села Боброва в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Законце — частина села Босько (Бесько) в гміні Босько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Законце — частина села Крамарівка (Крамажувка) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Законце — частина села Радошкі в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки